O Grupo C da Copa do Mundo de 2006 foi formado por Argentina, Costa do Marfim, Sérvia e Montenegro e Países Baixos.

Este grupo foi considerado por muitos como o mais equilibrado desta edição do torneio, o popular "Grupo da morte".

Classificação

Partidas

Argentina vs. Costa do Marfim

Sérvia e Montenegro vs. Países Baixos

Argentina vs. Sérvia e Montenegro

Países Baixos vs. Costa do Marfim

Países Baixos vs. Argentina

Costa do Marfim vs. Sérvia e Montenegro

Curiosidades 
 Esta foi a primeira e última Copa do Mundo da Sérvia e Montenegro, que se separou durante o torneio. Este teria sido um dos motivos para a fraca campanha da seleção, que foi a pior entre as 32 participantes. Segundo a mídia esportiva, teria havido uma divisão no elenco, entre os jogadores que nasceram na Sérvia e os que nasceram em Montenegro.

Grupo C